Die Saison 2017/18 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga unter dem Namen DEL2. Sie startete am 15. September 2017 und endete am 22. April 2018. Der Spielbetrieb wurde von der ESBG organisiert. Die DEL2-Meisterschaft gewannen die Bietigheim Steelers durch einen 4:1-Erfolg im Play-off-Finale gegen die SC Riessersee. In den Play-downs scheiterten die Bayreuth Tigers, blieben aber trotz des sportlichen Abstiegs als Nachrücker in der DEL2, da dem SC Riessersee im Sommer 2018 die Lizenz nicht gewährt wurde.

Teilnehmer 
An der Liga nahmen 14 Mannschaften teil. Aufsteiger aus der Oberliga waren die Tölzer Löwen, die die zuvor abgestiegenen Starbulls Rosenheim ersetzten.

Stadien

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Anm.: V nach Verlängerung; P nach Penalty-Schießen
Endstand am 4. März 2018, 52. Spieltag

Tabelle 

Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, PSS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, PSN = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Gesamtpunkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str. = StrafminutenEndstand am 4. März 2018, 52. Spieltag
Erläuterungen: , ,

Beste Scorer 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Pre-Play-offs 
In den Pre-Play-offs spielten die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde in zwei Best-of-Three-Serien zwei Teilnehmer an den Play-offs aus. Der Siebte der Hauptrunde spielte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten.
Lautete der Spielstand nach der regulären Spielzeit von 3×20 Minuten unentschieden, erfolgte nach 15-minütiger Pause eine Verlängerung von 20 Minuten, solange bis ein Tor erzielt wurde. Die 20-minütigen Verlängerungen wurden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, solange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen war. Die Spiele fanden am 6. und 9. März 2018 statt. Der Termin am 11. März 2018 war nicht mehr erforderlich.

Play-offs

Modus 
Die ersten sechs Platzierten der Hauptrunde und die beiden Gewinner der Pre-Play-offs spielten in drei Runden und im Modus Best-of-Seven vom 13. März bis 27. April 2018 den Sieger aus.
Endeten Spiele nach der regulären Spielzeit von 3×20 Minuten unentschieden, erfolgte eine Verlängerung von 20 Minuten, jedoch nur solange, bis ein Tor erzielt wurde. Die das Tor erzielende Mannschaft wurde mit dem entsprechenden Ergebnis Sieger.
Die 20-minütigen Verlängerungen wurden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, solange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen war.

Play-off-Baum 
In jeder Runde trat der verbleibende Beste der Hauptrunde gegen den verbleibenden Schlechtplatziertesten der Hauptrunde und der verbleibende Zweitbeste gegen den verbleibenden Zweitschlechtesten der Hauptrunde (usw.) an.

Play-off-Viertelfinale 
Die Play-off-Viertelfinalspiele wurden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 13., 16., 18., 20., 23., 25. und 27. März 2018 statt.

Play-off-Halbfinale 
In den Halbfinalbegegnungen traten der verbleibende Beste gegen den verbleibenden Schlechtesten und die beiden anderen Mannschaften gegeneinander an. Die Play-off-Halbfinalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 29. und 31. März und am 2., 4., 6. und 8. April 2018 statt. Der Termin am 10. April 2018 war nicht mehr erforderlich.

Play-off-Finale 
Die Play-off-Finalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 13., 15., 17., 20. und 22. April 2018 statt. Die Termine am 24. und 27. April 2018 waren nicht mehr erforderlich.

Kader des DEL2-Meisters

Beste Scorer 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert;1 Zum Vergleich: Spieler mit der besten Plus/Minus-Wertung
2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Play-downs 
In den Play-downs spielten die vier letztplatzierten Mannschaften der Hauptrunde in drei Best-of-Seven-Serien den sportlichen Absteiger aus.

Erste Runde 
Die Spiele fanden am 13., 16., 18., 20., 23., 25. und 27. März 2018 statt.

Zweite Runde 
Die Spiele fanden am 29. und 31. März und am 2., 4. und 6. April 2018 statt. Die Termine am 8. und 10. April 2018 waren nicht mehr erforderlich.

Weblinks

Einzelnachweise 

201718
Eishockeysaison 2017/18